Kronos (Oudgrieks: ) of Cronus (gelatiniseerd) is een figuur uit de Griekse mythologie. Het equivalent in de Romeinse mythologie is Saturnus. Hij is de jongste van de Titanen, zoon van Ouranos en Gaia. Kronos wordt vaak verward met de oergod Chronos, die uit Chaos is ontstaan, maar zij zijn twee afzonderlijke en verschillende entiteiten die enkel qua naam op elkaar lijken.

Wereldheerschappij 
Kronos' vader Ouranos, die jaloers was op al zijn zonen, wierp hen terug in de diepte van de aarde. Kronos' moeder Gaia wilde wraak nemen en spoorde Kronos aan zijn vader te castreren. Dit deed Kronos met een sikkel. Hij werd daarna in de plaats van zijn vader heerser. Hij huwde zijn zuster Rhea, maar hij wilde dat geen enkele van de uit dit huwelijk geboren kinderen in leven zou blijven, want zijn ouders hadden hem voorspeld dat een van die kinderen hem zijn heerschappij zou ontnemen. Zodra de kinderen geboren werden, verslond hij ze met huid en haar. Zo slokte hij achtereenvolgens Hestia, Demeter, Hera, Hades en Poseidon op. Toen Rheia in verwachting was van Zeus, week zij uit naar Kreta en baarde daar in het geheim. Om Kronos te misleiden gaf ze hem een in doeken gewikkelde steen, die door Kronos werd verzwolgen. Zo werd Zeus gespaard. Zodra Zeus opgegroeid was, dwong hij Kronos een mengsel van wijn en mosterd in te nemen en alle door hem verzwolgen kinderen weer uit te spugen. Met de hulp van zijn broeders, zusters, enkele Titanen en andere medestanders onder de goden overweldigde en onttroonde Zeus Kronos en werd de koning van goden en mensen. Samen met zijn broers Hades en Poseidon sneed hij Kronos in stukken en wierp hem in de Tartaros.

Kronos en zijn medestanders werden opgesloten in het diepste van Tartaros, omgeven door een drie/tweevoudige nacht, en streng bewaakt door de Cyclopen en Hekatoncheiren. Volgens sommige bronnen kregen ze later vergiffenis en werd het hun vergund in de Elysese velden te verblijven. Andere mythen zeggen dat Zeus Kronos naar Italië liet ontsnappen, waarna hij daar de heerser over Italië werd.

Baäl Hammon 
De hoofdgod Baäl Hammon van de Carthagers werd in de Interpretatio Graeca geïdentificeerd met Kronos.

Stamboom 

Titaan